Master of the Moon е десети и последен студиен албум на американската хевиметъл група Dio, издаден на 30 август 2004 г. Песента Death by Love е частично написана от тур басиста Чък Гарик, но той не присъства в надписите за албума.

Състав 
 Рони Джеймс Дио – вокали
 Крейг Голди – китара, клавиши
 Джеф Пилсън – бас
 Саймън Райт – барабани
 Скот Уорън – клавиши

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Дио
Музикални албуми от 2004 година